Cockbain ist der Familienname folgender Personen:

 Brent Cockbain (* 1974), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Matt Cockbain (* 1972), australischer Rugbyspieler und -trainer